Brückertor ist der Name folgender bestehender oder ehemaliger Toranlagen: 

 Brückertor (Amöneburg), Tor in Amöneburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Brückertor (Dettelbach), Tor in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Brückertor (Hameln), ehemaliges Tor in Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen